|-
| 205501 - || || 7 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205502 - || || 7 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205503 - || || 8 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205504 - || || 11 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205505 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205506 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205507 - || || 11 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 205508 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205509 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205510 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205511 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205512 - || || 11 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 205513 - || || 17 de setembre de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 205514 - || || 18 de setembre de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 205515 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205516 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205517 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205518 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205519 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205520 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205521 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205522 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205523 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205524 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205525 - || || 20 de setembre de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 205526 - || || 20 de setembre de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 205527 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205528 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205529 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205530 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205531 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205532 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205533 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205534 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205535 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205536 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205537 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205538 - || || 22 de setembre de 2001 || Eskridge || G. Hug
|-
| 205539 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205540 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205541 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205542 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205543 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205544 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205545 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205546 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205547 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205548 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205549 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205550 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205551 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205552 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205553 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205554 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205555 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205556 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205557 - || || 25 de setembre de 2001 || Bohyunsan || Y.-B. Jeon, B.-C. Lee
|-
| 205558 - || || 27 de setembre de 2001 || Emerald Lane || L. Ball
|-
| 205559 - || || 20 de setembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 205560 - || || 22 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 205561 - || || 28 de setembre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 205562 - || || 21 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 205563 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205564 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205565 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205566 - || || 21 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205567 - || || 23 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205568 - || || 25 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205569 - || || 25 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205570 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205571 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205572 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205573 - || || 10 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 205574 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205575 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205576 - || || 15 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205577 - || || 14 d'octubre de 2001 || Cima Ekar || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 205578 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205579 - || || 15 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205580 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205581 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205582 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205583 - || || 13 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 205584 - || || 10 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 205585 - || || 10 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 205586 - || || 10 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 205587 - || || 10 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 205588 - || || 10 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 205589 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205590 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205591 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205592 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205593 - || || 11 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205594 - || || 11 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205595 - || || 11 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205596 - || || 15 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205597 - || || 15 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 205598 - || || 15 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 205599 - || || 14 d'octubre de 2001 || Apache Point || SDSS
|-
| 205600 - || || 14 d'octubre de 2001 || Apache Point || SDSS
|-
|}

5